Austrammo är ett släkte av spindlar. Austrammo ingår i familjen Ammoxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Austrammo